«Phosphate Hill Mine» — велике родовище і однойменна копальня в Австралії у фосфатоносному басейні Джорджина на північному заході штату Квінсленд. Один з найбільших проектів 1990-х років. Ресурси родовища —  фосфоритів.

Історія 

Компанія Western Mining Corp. (WMC), якій на родовищі Гілл належав невеликий рудник з видобутком до  руди на рік, у 1990-х роках запланувала довести виробництво фосфорного концентрату до  на рік, для чого була організована дочірня компанія WMC Fertilizers Ltd., яка дорозвідала родовище.

До здійснення проекту компанія Western Mining Corp. (WMC) приступила в 1997 р. і закінчила його в 1999 р.; у 2000 р. почато випуск продукції. У 2000 р. комплекс працював на 60% потужності. На повну потужність — у 2001 р.

Характеристика 

Підтверджені запаси родовища на 2000 р. —  руди із середнім вмістом Р2О5 23%.

Технологія розробки 

Проект освоєння родовища передбачає спорудження рудника, заводу фосфорної кислоти річною потужністю , сірчаної кислоти потужністю  і діамофосу/амофосу потужністю 1 млн т на рік. Сірчистий газ надходитиме з мідеплавильного заводу компанії MIM Exploration Pty Ltd. в м. Маунт-Айза, за 150 км на північ від родовища. Для виробництва аміаку буде використано природний газ компанії South West Queensland Unit Producers. Отже, «Гілл» з самого початку задумувався як проект підприємства, на якому буде здійснюватися весь процес переробки фосфатів аж до отримання добрив.

Примітки

Джерела 
 

Фосфоритові родовища
Родовища Австралії
Гірничі підприємства Австралії